Фон-дю-Лак () — город в штате Висконсин, США. Административный центр одноимённого округа. Население города составило 42 992 человека по данным переписи населения 2010 года. Название «Фон-дю-Лак» происходит от французского «Fond du Lac», что означает «низ озера».

География 
Фон-дю-Лак расположен на южном берегу озера Уиннебейго, в 95 км к северо-западу от Милуоки.

Климат

Демография 
По данным переписи населения 2010 года, численность населения города составила 42 992 человека.

Расовый состав города:
 белые — 87,7 %
 афроамериканцы — 2,6 %
 индейцы — 0,8 %
 азиаты — 1,7 %
 Смешанные расы: 3,5 %

Примечания 

Города Висконсина
Населённые пункты округа Фон-дю-Лак